Osoby o nazwisku Bułhak:
 Barbara Flerow-Bułhak − polska szachistka
 Emanuel Bułhak − polski arystokrata, filozof i religioznawca
 Ewa Konstancja Bułhak − polska aktorka teatralna, filmowa, telewizyjna, dubbingowa i radiowa
 Henryk Bułhak − polski historyk
 Jan Bułhak − polski fotograf
 Janusz Bułhak − polski kompozytor i fotografik
 Jerzy Bułhak − duchowny greckokatolicki
 Jozafat Bułhak − duchowny greckokatolicki
 Władysław Bułhak − polski historyk